Miejscowości w USA:

 Nodaway – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Nodaway (ang. Nodaway Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Nodaway (ang. Nodaway Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Nodaway (ang. Nodaway Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Nodaway (ang. Nodaway Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Nodaway (ang. Nodaway Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Nodaway (ang. Nodaway Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nodaway (ang. Nodaway County) – w stanie Missouri